Joan Capó Coll (Ciutadella, 1954), porter de futbol
 Joan Capó i Valls de Padrines -o Vallsdepadrinas- (Felanitx, 1888 - Palma, 1952), Inspector d'ensenyament i renovador de la pedagogia a Mallorca a començaments del segle XX